LHD steht für:

 Landing Helicopter Dock, siehe Amphibisches Angriffsschiff
 Large Helical Device, ein experimenteller Kernfusionsreaktor in Japan
 Left Hand Drive, ein Linkslenker-Fahrzeug, siehe Links- und Rechtslenker
 Lehrer im Hochschuldienst, siehe Lehrer #Hochschullehrer
 LH Dienstbekleidungs GmbH, eine Tochter der LH Bundeswehr Bekleidungsgesellschaft
 Liechtensteiner Heimatdienst, eine politische Bewegung in Liechtenstein
 Load, Haul, Dump Machine, siehe Fahrlader

L.H.D. steht für:
 Litterarum humanarum doctor, ein Ehrendoktor im englischsprachigen Raum

Abkürzung